El biatló és un esport que forma part del programa olímpic des dels Jocs Olímpics d'Hivern de 1960 realitzats a Squaw Valley (Estats Units) amb la prova individual masculina de 20 quilòmetres. En els Jocs Olímpics d'Hivern de 1968 realitzats a Grenoble (França) s'incorporà la primera prova de relleus per equips i en els Jocs Olímpics d'Hivern de 1980 realitzats a Lake Placid (Estats Units) la primera prova d'esprint. La competició femenina no fou admesa fins als Jocs Olímpics d'Hivern de 1992 realitzats a Albertville (França).

Anteriorment, però, a la introducció del biatló com a esport olímpic el 1960 participà en els Jocs Olímpics d'Hivern la denominada patrulla militar, precedent del biatló. Aquest esport fou oficial en els Jocs Olímpics d'Hivern de 1924 a Chamonix i de demostració en les edicions de 1928, 1936 i 1948.

Els grans dominadors d'aquest esport són Alemanya, Noruega, Rússia i França.

Programa 
• = competició oficial, (d) = prova de demostració

Notes

Medaller 

en cursiva: comitès nacionals desapareguts.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina 

Note : En cursiva els biatletes encara en actiu.

Categoria femenina 

Note : En cursiva els biatletes encara en actiu.

Vegeu també 
 Llista de medallistes olímpics de biatló

Notes

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Biatló